Casillas (Guatemala) — cidade de Guatemala
 Casillas (Espanha) — município espanhol da província de Ávila
 Iker Casillas — ex-futebolista espanhol

Desambiguação
Desambiguações de topônimos